Delfin könyvek, a Móra könyvkiadó ifjúsági sorozata (1964–1990)
Delfin könyvek, a szegedi Maxim kiadó könyvsorozata (2014–)